Џеферсон Сити има више значења:
 Џеферсон Сити
 Џеферсон Сити (Монтана)
 Џеферсон Сити (Тенеси)